Чим:

 Чим — поселок сельского типа в Удорском районе Республики Коми.
 Чим — река в России, протекает в Республике Коми.